LWS ist die Abkürzung für:

 Landeswohnungs- und Städtebaugesellschaft Bayern mbH 
 Land-Wasser-Schlepper, schwimmfähiges Kettenfahrzeug der Wehrmacht 
 Landwirtschaft
 Langwellensender, eine Rundfunksendeanlage im Langwellenbereich
 Lendenwirbelsäule, den untere Abschnitt der Wirbelsäule
 Lubelska Wytwórnia Samolotów, einen polnischen Flugzeughersteller 

LWS